Hoka steht für:
 Hoka-Sprachen
 Hoka (Fisch), ein Tiefseedorsch in Australien und Neuseeland
 Hoka (Sportartikelhersteller) 

Siehe auch:
 Hooka